Beautiful People () — песня Криса Брауна и Бенни Бенасси, вышла на альбомах Electroman Бенни Бенасси и F.A.M.E Криса Брауна, и как отдельный сингл. Песня была написана Brown, Jean Baptiste, Marco Benassi и Allessandro Benassi. Beautiful People электро-хаус песня, которая содержит элементы европоп. Она получила положительные отзывы критиков, которые хвалили песню за звук. Песня вошла в Hot Dance Club Songs(США), UK Dance Chart и New Zealand Singles Chart. Она также достигла первой десятки в ARIA Singles Chart.

Чарты и сертификаты

Сертификаты

Чарты года

Даты релизов

На радио

Релиз

Примечания 

Песни Криса Брауна
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs